Косин — многозначный термин:
 Косин () — японское верование и религиозный ритуал.
 Косин — фамилия:
 Косин, Юрий Александрович (1948—2022) — украинский фотограф.

См. также 
 Косина
 Косино